Pinho (Boticas), een plaats in de Portugese gemeente Boticas
 Pinho (São Pedro do Sul), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul